Влади́мир Никола́евич Фили́ппов:
 Филиппов, Владимир Николаевич (1838—1903) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Филиппов, Владимир Николаевич (1920—2004) — советский оперный певец, низкий бас.
 Филиппов, Владимир Николаевич (род. 1945) — заслуженный художник РФ.
 Филиппов, Владимир Николаевич (род. 1968) — советский и российский футболист.